Gustaf Taube von Odenkat ist der Name folgender Personen:

* Gustaf Diedrich Taube von Odenkat (1761–1822), schwedischer Graf und Rittmeister
 Gustaf Eduard Taube von Odenkat (1818–1899), schwedischer Graf und Stadtkommandant
 Gustaf Johann Taube von Odenkat (1796–1872), schwedischer Graf, Hofmarschall und Statthalter